Ilse est un prénom féminin. C'est une des abréviations de provenance germanique du prénom Elizabeth comme Ilsa. Pour voir toutes les pages commençant par Ilse, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Ilse.

Ilse Aichinger est une romancière et poétesse autrichienne.
Ilse Aigner est une femme politique allemande, membre de l'Union chrétienne-sociale.
Ilse Barande (née Rothschild) est une femme médecin psychiatre et psychanalyste française d’origine allemande.
Ilse Bing est une photographe allemande.
Ilse Bois est une chanteuse de cabaret, une actrice du cinéma muet et une parodiste allemande.
Ilse Braun (1909–1979) est la sœur d'Eva Braun.
Ilse DeLange est une auteur-compositeur-interprète néerlandaise de country pop. 
Ilse Dörffeldt est une athlète allemande.
Ilse Friedleben est une joueuse allemande de tennis.
Ilse Fuskova (1929-) est une journaliste et activiste féministe argentine.
Ilse Garnier est une poétesse spatialiste française née en 1927 à Kaiserslautern en Rhénanie-Palatinat en Allemagne.
Ilse Geisler est une lugeuse est-allemande.
Ilse Heller-Lazard est une artiste peintre germano-suisse. 
IIse Heus (1976-) , actrice néerlandaise
Ilse Heylen est une judokate belge affiliée au Judocentrum Leuven. 
Ilse Koch est une Aufseherin du Troisième Reich.
Ilse Losa est une écrivaine portugaise.
Ilse Pausin est une ancienne patineuse artistique autrichienne. 
Ilse Steppat est une actrice allemande.
Ilse Uyttersprot est une femme politique belge flamande, membre du CD&V.
Ilse Weber est une écrivaine et une compositrice juive.
Ilse Werner est une actrice et une chanteuse allemande.

Autres
 (249) Ilse est un astéroïde découvert par C. H. F. Peters le .
 L'Ilse est une rivière de 42.9 kilomètres, affluent droit de l'Oker.

Voir aussi 
 
 

Prénom féminin